Hjalmar Waage (1892-1939), rédacteur en chef et écrivain norvégien
 Peter Waage (1833-1900), physicien et chimiste norvégien